Piotr Stiepanowicz Szyło (1897-1974) – rosyjski wojskowy, emigracyjny dyrygent, reżyser, aktor i śpiewak operowy, działacz kulturalny
 Piotr Iwanowicz Szyło (1909-1952) – radziecki współpracownik Abwehry